Irina-Camelia Begu era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Royal Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Paula Ormaechea che ha battuto in finale Danka Kovinić 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Corinna Dentoni (secondo turno)
  Florencia Molinero (semifinali, ritiro)
  Dia Evtimova (secondo turno)
  Tímea Babos (quarti di finale)

 Ani Mijačika (primo turno, ritiro)
 Maria João Koehler (primo turno)
 Jasmina Tinjić (secondo turno, ritiro)
 Paula Ormaechea (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Royal Cup 2011